Squash kan avse:

 Squash (sport) -  racketsport
 Squash (växt) - en växt vars frukter äts som grönsak